Ubisoft Shanghai (иногда указывается как Ubisoft China, основана как Shanghai UBI Computer Software Co., Ltd) — компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр; дочерняя компания Ubisoft, размещающаяся в городе Шанхай, Китай.

Наиболее известные разработки — серии игр «Splinter Cell» и «Tom Clancy’s Ghost Recon», стратегия в реальном времени «Tom Clancy's EndWar» и др. Помимо разработки собственных проектов, компания также занимается переносом (портированием) уже вышедших игр, разработанных другими филиалами, на игровые консоли.

Шанхайское подразделение является одной из самых крупных дочерних компаний Ubisoft и насчитывает 430 специалистов из двадцати семи стран.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 

 

 

 

 

Производители компьютерных игр Китая
Подразделения Ubisoft
Компании Шанхая